Огастус — фамилия и топоним.
 Огастус, Сеймон (род. 1984) — американская баскетболистка.
 Огастус — гора в австралийском штате Западная Австралия.
 Огастус — остров в австралийском штате Западная Австралия.